Supermarket – polski thriller z 2012 roku
 Supermarket – amerykański serial telewizyjny (sitcom)
 Supermarket – album Formacji Nieżywych Schabuff wydany w 2003
 Supermarket sztuki – fundacja powołana w 2004 roku

Zobacz też:
 Market